La Rijksweg 59 (o A59) olandese parte dalla barriera Hellegatsplein, fino ad arrivare ad Oss. L'autostrada è lunga 121 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A059